Android App Bundle (прям. Связка Android Приложений) — файловый формат публикации приложения для Android. App Bundle позволяет отложить подписание и генерацию каждого APK файла для разных устройств в магазине приложений, при этом уменьшая изначальный размер приложения путём разархивирования нативных библиотек. Использует расширение «.aab». 

С августа 2021 года формат является обязательным для всех новых приложений, опубликованных в Google Play.

Разработчики игр, которые публикуют их приложения с помощью App Bundles, могут использовать Доставку Игровых Ресурсов (англ. Game Assets Delivery): решение Google Play для доставки больших по объему ресурсов для игр, которое предлагает разработчикам гибкие методы доставки и высокую производительность

Разделенные APK 
Без Android App Bundle, APK может поддерживать несколько иностранных языков, до четырех разных архитектур процессора и несколько разрешений экрана. Это означает, что каждый устанавливаемый файл может содержать потенциально большое количество дополнительных функций, не предназначенных для конечного пользователя и его устройства, процессора, локализации, размера экрана и т. д..

Разделенные APK, которые генерируются в магазине приложений, таком как Google Play, содержат только код и ресурсы, необходимые для конфигурации конкретного устройства. Если пользователь изменит язык устройства или набор функций, магазин приложений может запросить дополнительные разделенные APK для удовлетворения изменившихся требований.

См. также 
 Разработка программного обеспечения для Android
 APK
 Android Application Package

Примечания 

 
Форматы файлов
Android